L'auberge d'Italie peut désigner :
 l'auberge hospitalière de Rhodes
 l'auberge hospitalière d'Il-Birgu
 l'auberge hospitalière de La Valette